Ackendorf ist der Name zweier Orte in Sachsen-Anhalt:
 Ackendorf (Gardelegen), ein Ortsteil der Hansestadt Gardelegen
 Ackendorf (Hohe Börde), ein Ortsteil der Gemeinde Hohe Börde